Misery Bay ist der Name folgender geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Misery Bay (Alpena County), Michigan
 Misery Bay (Ontonagon County), Michigan
 Misery Bay (Gogebic County), Michigan
 Misery Bay (Erie County), Pennsylvania

in Kanada:
 Misery Bay (Salmon Inlett), British Columbia
 Misery Bay (Victoria Island), British Columbia
 Misery Bay (Ontario)

Sonstige:
 Misery Bay (Australien), South Australia
 Misery Bay (Neuseeland)
 Misery Bay (Südgeorgien)